Haymond ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin Haymond (* 1942), US-amerikanischer Footballspieler
 Thomas Haymond (1794–1869), US-amerikanischer Politiker
 William S. Haymond (1823–1885), US-amerikanischer Politiker